Koritz ist der Familienname folgender Personen:

 Adelheid Koritz-Dohrmann (1935–1999), deutsche Juristin

Koritz steht für:

 Koritz Field, Flugplatz in Illinois, Vereinigte Staaten, siehe Rochelle Municipal Airport

Siehe auch:

 Köritz